Nova Vida (Mossoró) - bairro da cidade de Mossoró
Nova Vida (Igreja) - denominação cristã
Nova Vida (partido político) - partido político ucraniano 
Nova Vida FM - rádio

Veja também
Vida Nova

Desambiguação